De Socialistische Internationale is de naam voor diverse internationale samenwerkingsverbanden van socialistische organisaties:
 van 1889 tot 1916, zie Tweede Internationale
 van sociaaldemocratische partijen tussen 1923 en 1940, zie Socialistische Arbeidsinternationale
 van sociaaldemocratische partijen sinds 1951, zie Socialistische Internationale (1951)